Ruffin Bayambudila Mvibidulu est un homme politique de la République démocratique du Congo, nommé par le gouverneur André Kimbuta le 7 août 2017 ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de l'Énergie.

Notes et références 

Ministre de la Fonction publique de la république démocratique du Congo
Ministre du Travail de la république démocratique du Congo
Ministre de l'Énergie de la république démocratique du Congo